Just Friends ("solo amici" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Just Friends  – film del 1993 diretto da Marc-Henri Wajnberg
Just Friends  – film del 1996 diretto da Maria Burton
Just Friends (Solo amici) (Just Friends) – film del 2005 diretto da Roger Kumble
Just Friends?  – Cortometraggio sudcoreano del 2009.

Musica 
Just Friends  – standard jazz del 1931 composto da John Klenner (musica) e Sam M. Lewis (parole)
Just Friends – album di Bill Perkins, Art Pepper, Richie Kamuca del 1957
 Just Friends  – album di Paul Gonsalves del 1965
Just Friends – album di Jimmy Knepper e Joe Temperley del 1979
 Just Friends  – album di Chet Baker del 1980
Just Friends – album di Zoot Sims e Harry Edison del 1980
 Just Friends – album di Toots Thielemans del 1986
 Just Friends (Sunny) – singolo di Musiq Soulchild del 2000, dall'album Aijuswanaseing
 Just Friends – singolo  di Gavin DeGraw del 2006, dall'album Chariot
 Just Friends – album di Irio De Paula del 2003
Just Friends – singolo di Amy Winehouse del 2008
 Just Friends – traccia dell'album Jonas Brothers dei Jonas Brothers del 2007
 Just Friends – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Semplicemente amici (Just Friends) – episodio di Edgemont
 Solo amici (Just Friends) – episodio della quarta stagione de La mia vita con Derek
 Solo amici (Just Friends) – episodio della seconda stagione di Lizzie McGuire